Franciaország
Roches, település Creuse megyében
Roches, település Loir-et-Cher megyében